Питтсбург Пайрэтс в сезоне Главной лиги бейсбола 2005 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 6 место в своём дивизионе, выиграв 67 матчей в 162 проведённых играх. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 22
 Выигрышей: 8
 Поражений: 14
 Процент побед: 36.36
 Очков набрано: 65
 Очков пропущено: 107

Май 

 Игр: 28
 Выигрышей: 15
 Поражений: 13
 Процент побед: 53.57
 Очков набрано: 136
 Очков пропущено: 117

Июнь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 11
 Поражений: 16
 Процент побед: 40.74
 Очков набрано: 122
 Очков пропущено: 123

Июль 

 Игр: 28
 Выигрышей: 10
 Поражений: 18
 Процент побед: 35.71
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 148

Август 

 Игр: 28
 Выигрышей: 11
 Поражений: 17
 Процент побед: 39.29
 Очков набрано: 140
 Очков пропущено: 136

Сентябрь 

 Игр: 27
 Выигрышей: 10
 Поражений: 17
 Процент побед: 37.04
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 136

Октябрь 

 Игр: 2
 Выигрышей: 2
 Поражений: 0
 Процент побед: 100
 Очков набрано: 8
 Очков пропущено: 2

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Питтсбург Пайрэтс
МЛБ в сезоне 2005